Попис становништва општине Ластово по насељеним местима, 1991. 

Општина Ластово

 површина: 53 -{km²}-
 бр. становника: 1.228
 бр. насељених места: 8

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Ластово
Општина Ластово